Il doppio  dell'USTA Challenger of Oklahoma 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Andrew Anderson e Fritz Wolmarans erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

David Martin e Bobby Reynolds hanno battuto in finale Sam Querrey e Chris Wettengel 6–4, 6–2.

Teste di serie

  David Martin /  Bobby Reynolds (campioni)
  Luis Díaz-Barriga /  Chris Eaton (quarti di finale)

  Alex Kuznetsov /  Tim Smyczek (primo turno)
  Sergey Betov /  Artem Sitak (semifinali)

Tabellone

Note 
 
 

USTA Challenger of Oklahoma 2011